Пло́щадь 8 Ма́рта — название площадей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 

 Площадь 8 Марта — площадь в Минске

Украина 

 Площадь 8 Марта — площадь в Виннице

См. также 

 Улица 8 Марта

 3-08